Der Bezirk Oron () war bis zum 31. Dezember 2007 eine Verwaltungseinheit des Kantons Waadt in der Schweiz. Hauptort war Oron-la-Ville. Der Bezirk () wurde in die beiden Kreise () Oron und Mézières aufgeteilt.

Der Bezirk bestand aus 22 Gemeinden, war 76,01 km² gross und zählte 10'924 Einwohner (Ende 2006).

Veränderungen im Gemeindebestand 

 1. Januar 2002: Fusion La Rogivue und Maracon  → Maracon

 1. Januar 2008: Bezirkswechsel der Gemeinde Peney-le-Jorat vom Bezirk Oron → Bezirk Gros-de-Vaud
 1. Januar 2008: Bezirkswechsel der Gemeinden Carouge, Corcelles-le-Jorat, Ropraz und Vulliens vom Bezirk Oron → Bezirk Broye-Vully
 1. Januar 2008: Bezirkswechsel aller restlichen Gemeinden des Bezirks Oron → Bezirk Lavaux-Oron

Einzelnachweise 

Oron
Geschichte (Kanton Waadt)